Fulko oder Folko (neuhochdeutsch Volko), abgeschwächt Fulke oder Folke, gekürzt Fulk oder Folk, ist die Kurzform von germanischen Rufnamen mit dem Bestandteil folc („Volk“), z. B. Volker, Volkhard und Volkmar. Als eindeutig weibliche Varianten gelten Fulka und Folka. Im Französischen lautet der Name Foulques, im Italienischen Fulco oder Fulco und im Englischen kommen die Schreibweisen Foulk und Foulke vor. Varianten des Namens sind auch als Familienname verbreitet.

Namensträger 
 Fulko der Ehrwürdige († 900), Erzbischof von Reims
 Fulko I. (Anjou) († 941), genannt der Rote, erster Graf von Anjou
 Fulko II. (Anjou) († 958), der Gute
 Fulko III. (Anjou) (972–1040), der Schwarze
 Fulko Bertrand I. (Provence) († 1051), Graf von Provence
 Fulko IV. (Anjou) (1043–1109), der Zänker
 Fulko (Angoulême) († 1087), Graf von Angoulême
 Fulko von Deuil (* nach 1050; † 26. Oktober 11??), Benediktinermönch im Frankreich des 12. Jahrhunderts
 Fulko von Guînes († um 1125), Kreuzfahrer und erster Herr von Beirut
 Fulko (Jerusalem) bzw. Fulko V. von Anjou (1092–1143), König von Jerusalem
 Folquet de Marselha (Fulko von Marseille) (um 1150–1231), Trobador, Abt von Thoronet und Bischof in Toulouse
 Fulko von Angoulême († 20. November 1157), Lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Fulko von Neuilly († 1202), französischer Kreuzzugsprediger
 Fulko von Krakau († 1207), Bischof von Krakau
 Fulk von Bouillon († im 13. Jahrhundert), armenischer Fürst zu Zeiten der Kreuzzüge
 Foulques de Villaret (Fulko von Villaret) († 1. September 1327), Großmeister des Johanniterordens

Fulco 

 Fulco I. d’Este († 1128), Begründer der italienischen Linie des Adelsgeschlecht Este
 Fulco Ruffo di Calabria (1884–1946), italienischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Fulco Luigi Ruffo-Scilla (1840–1895), italienischer Kardinal 
 Fulco van Gulik (* 1979), niederländischer Rennfahrer

Fulke 
 Fulke Greville (1554–1628), englischer Staatsmann

Folco 

 Folco Lulli (1912–1970), italienischer Schauspieler
 Folco Quilici (1930–2018), italienischer Dokumentarfilmer und Autor
 Folco Trabalza (1913–1993), italienischer Diplomat

Folke 
 Folke Bernadotte (1895–1948), schwedischer Offizier und Philanthrop
 Folke der Dicke (Folke den tjocke), schwedischer Adliger des 12. Jahrhunderts
 Folke Johansson († 1277), Erzbischof von Schweden
 Folke Lind (1913–2001), schwedischer Fußballnationalspieler 
 Folke Paulsen (* 1960), deutscher Schauspieler
 Folke Rogard (1899–1973), schwedischer Funktionär, FIDE-Präsident von 1949 bis 1970
 Folke Skoog (1908–2001), schwedisch-US-amerikanischer Pflanzenphysiologe
 Folke Sundquist (1925–2009), schwedischer Schauspieler
 Folke Tegetthoff (* 1954 als Folke Gillming), österreichischer Schriftsteller und Erzähler

Folko 

 Folko Kullmann (* 1972), deutscher Fachautor und Fachlektor für Gartenbau
 Folko Streese (* 1970), deutscher Graffiti-Künstler, Grafikdesigner, Illustrator und Comiczeichner

Familienname

Folk 

 Alexander Folk (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Heinrich Folk (1919–1980), Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Joseph W. Folk (1869–1923), amerikanischer Politiker
 Nick Folk (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Folk (* 1949), amerikanischer Filmmusikkomponist, Songwriter und Musikproduzent
 Robert L. Folk (1925–2018), amerikanischer Geologe

Folke 

 Carl Folke (* 1955), schwedischer Ökologe und Hochschullehrer

Fulco 
 Bettina Fulco (* 1968), argentinische Tennisspielerin
 Giorgio Fulco (1940–2000), italienischer Romanist und Italianist
 Giovanni Fulco (1605–1680), italienischer Maler des Barock

Fulke 

 Pierre Fulke (* 1971), schwedischer Berufsgolfer der European Tour

Volko 
 Ján Volko (* 1996), slowakischer Sprinter

Siehe auch 

 Volk (Familienname), Namensträger siehe dort
 Volke, Namensträger siehe dort

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname